Сэргэлэн () — название двух сомонов в Монголии.

 Сэргэлэн (Дорнод) — сомон аймака Дорнод
 Сэргэлэн (Туве) — сомон аймака Туве